Het Olympisch kwalificatietoernooi voetbal 2020 (AFC vrouwen) was een internationaal voetbaltoernooi voor vrouwen. Met dit toernooi werd bepaald welke landen er mogen deelnemen aan het vrouwentoernooi op de Olympische Zomerspelen 2020. In totaal kwalificeerden twee landen zich door dit kwalificatietoernooi. Japan was al gekwalificeerd, omdat zij als gastland automatisch deelnemen.

Opzet
Eerste ronde (4–13 november 2018) Aan de eerste ronde zouden 18 landen deelnemen. Macau en de Verenigde Arabische Emiraten trokken zich echter terug nadat er al een loting was gehouden. De landen werden verdeeld over 4 poules. De winnaars, nummers 2 en de twee beste nummers 3 kwalificeren zich voor de tweede ronde.

Tweede ronde (1–9 april 2019) Aan de tweede ronde doen 12 landen mee. 10 landen uit de eerste ronde en 2 landen werden rechtstreeks in deze ronde geplaatst. De 12 landen worden verdeeld over 3 poules. De winnaars van de poules kwalificeren zich voor de derde ronde.

Derde ronde (3–9 februari 2020) Aan deze derde ronde doen 8 landen mee. 3 daarvan komen uit de tweede ronde en 5 landen werden rechtstreeks in deze ronde geplaatst. De 8 landen worden verdeeld over 2 poules. De winnaars en nummers 2 van deze poules kwalificeren zich voor de finaleronde.

Finaleronde (2–11 maart 2020) Aan deze ronde doen 4 landen mee. Er spelen 2 landen tegen elkaar een uit- en thuiswedstrijd. De winnaars kwalificeren zich voor de Olympische Spelen in Japan.

Deelnemende landen

Eerste ronde

Loting
De loting voor de eerste ronde van dit kwalificatietoernooi vond plaats op 2 augustus 2018 in het AFC House in Kuala Lumpur, Maleisië. Bij deze loting werden de landen verdeeld over 5 potten. Tussen haakjes de ranking van de landen op het moment van de loting. De drie landen in pot 5 hadden op dat moment geen ranking. Na afloop van de loting werd bepaald welke landen uit de poules gastland zou worden. Tadzjikistan, Myanmar en Palestina zouden gastland worden voor respectievelijk poule A, C en D. In poule B werd Thailand, als neutraal land gekozen om gastland te zijn.

Groepen en wedstrijden

Poule A

Poule B

Poule C

Poule D

Tweede ronde
De wedstrijden uit de tweede ronde vonden plaats tussen 2 en 9 april 2019.

Groepen en wedstrijden

Poule A

Poule B

Poule C

Derde ronde
De derde ronde wordt gespeeld tussen 3 en 9 februari. China en Zuid-Korea zijn gastland voor deze wedstrijden.

Groepen en wedstrijden

Poule A

Poule B

Play-off ronde

|}

Externe links
Olympic Games AFC

Voetbal in 2018
Voetbal in 2019
Voetbal in 2020
Voetbal in 2021
Voetbal op de Olympische Zomerspelen 2020